Raincourt, une commune française de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.
 Henri de Raincourt (né en 1948), homme politique français (UMP), ancien sénateur de l'Yonne et ancien ministre chargé de la Coopération
 Philippe de Raincourt (1909-1959), ancien sénateur de l'Yonne, père du précédent